Der Coupe d’Europe 1970/71 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 13. Auflage fand vom 3. bis zum 6. Juni 1971 in Berlin statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Die Billard-Akademie Berlin feierte am 6. Juni 1971 bereits ihren Coupe-d’Europe-Sieg und wurde von den restlichen Teilnehmern gratuliert. Die Voraussetzung für die Austragung mit sechs Mannschaften in Berlin wurde von der CEB gestattet, wenn die Berliner vier Billardtische zur Verfügung stellen würden.
Bei der späteren Generalversammlung der CEB vom 2. bis zum 4. Juli im niederländischen Rijswijk wurde den Berlinern aber der Titel aberkannt, weil sie in der Qualifikation gegen den dänischen Meister Billard Klub Amagerbro verloren hatten. Es wurden danach in der Endtabelle der restlichen fünf Mannschaften die Ergebnisse gegen Berlin gestrichen. Damit wurde der C.B. Barcelona nachträglich zum Sieger erklärt. Der spanische Spitzenspieler Claudio Nadal sagte auf der Versammlung:  Sportlich gesehen ist Berlin der wirkliche Sieger.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Berlin

Finalrunde in Berlin

Abschlusstabelle 1970/71

Einzelnachweise 

1971
Coupe dEurope 1970/71

Billardturnier in Deutschland

Billardturnier in Berlin